Turniej o Srebrny Kask 1991 w sporcie żużlowym - coroczny turniej żużlowy organizowany przez Polski Związek Motorowy. Dwudziesty szósty finał odbywał się w Świętochłowicach i Opolu. Jacek Rempała wygrał dwudniowy turniej.

Wyniki

Pierwszy finał 
 17 września 1991 r. (wtorek), Świętochłowice

Drugi finał 
 18 września 1991 r. (środa), Opole

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie